Die 17. Etappe der Vuelta a España 2008 am 17. September führte über 148,2 Kilometer von Zamora nach Valladolid in Spanien. Dabei standen zwei Sprintwertungen auf dem Programm.

Es war die zweite Flachetappe in Folge und war prädestiniert für die Sprinter. Nach zwölf Kilometern setzte sich erneut ein Duo vom Feld ab: José Ruiz und Pedro Horrillo. Sie konnten sich über sieben Minuten Vorsprung herausfahren und gewannen beide Zwischensprints. Die Etappe nahm den erwarteten Verlauf, allerdings sorgte eine Windkante 18 Kilometer vor dem Ziel für Spannung. Die Topsprinter Tom Boonen und Erik Zabel drohten den Anschluss zu verlieren, aber ihre Gruppe konnte sich wieder heranarbeiten. Doch ein Defekt beraubte Zabel aller seiner Chancen. Im Ziel kam es zu einem Massensprint, bei dem Wouter Weylandt von der Erschöpfung seines Kapitäns Boonen profitierte und sich den Sieg vor Matti Breschel sichern konnte. Mit Hilfe der Zwischensprints und seines sechsten Platzes eroberte sich Greg van Avermaet das Punktetrikot zurück.

Aufgaben 
61 Sylvain Chavanel
95 Sébastien Joly

Sprintwertungen 
 1. Zwischensprint in Valladolid (Kilometer 107) (690 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" | || José Ruiz ||ACA||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Pedro Horrillo ||RAB||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Greg van Avermaet ||SIL||1 P.
|}

 2. Zwischensprint in Fuensaldana (Kilometer 114,6) (740 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Pedro Horrillo ||RAB||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || José Ruiz ||ACA||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Greg van Avermaet ||SIL||1 P.
|}

 Zielankunft in Valladolid (690 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" ||| Wouter Weylandt ||QST||25 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" ||| Matti Breschel ||CSC||20 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" ||| Aljaksandr Ussau ||ALM||16 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Vierter || style="text-align: left;" ||| Koldo Fernández ||EUS||14 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Fünfter || style="text-align: left;" ||| Heinrich Haussler ||GST||12 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Sechster || style="text-align: left;" ||| Greg van Avermaet ||SIL||10 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Siebter || style="text-align: left;" ||| Oscar Gatto ||GST||9 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Achter || style="text-align: left;" ||| Sébastien Hinault ||C.A||8 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Neunter || style="text-align: left;" ||| Mauro Santambrogio ||LAM||7 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zehnter || style="text-align: left;" ||| Claudio Corioni ||LIQ||6 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 11. || style="text-align: left;" ||| Mickaël Delage ||FDJ||5 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 12. || style="text-align: left;" ||| Sebastian Schwager ||MRM||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 13. || style="text-align: left;" ||| Karsten Kroon ||CSC||3 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 14. || style="text-align: left;" ||| Leonardo Duque ||COF||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 15. || style="text-align: left;" ||| Davide Viganò ||QST||1 P.
|}

17.Etappe
Sportveranstaltung in Zamora (Spanien)
Sportveranstaltung in Valladolid

en:2008 Vuelta a España, Stage 12 to Stage 21#Stage 17